Nederland:
Bargen (Texel), een buurtschap op het eiland Texel

Zwitserland: 
Bargen (Bern), een gemeente in het Kanton Bern
Bargen (Schaffhausen), een gemeente en plaats in het kanton Schaffhausen

Duitsland:
Helmstadt-Bargen, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Rehm-Flehde-Bargen, een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Zie ook 
 Barg, een gecastreerd mannetjesvarken (beer)